Гальчинці — село в Україні, в Теофіпольському районі Хмельницької області

 Гальчинці — колишня назва села Шевченкове Барського району Вінницької області